Чемпионат Уругвая по футболу 1901 года — 2-й по счёту турнир. Все клубы из Монтевидео.

Таблица

Состав ЦУЖКК 
Гильермо Дэвис (играющий тренер и капитан), Эдмундо Асеведо (капитан), Хорхе Артеага, Хулио Барберо, Фелипе Барруфа, Гильермо Хаим Бест, Хаим Бучанан, Далмиро Виттори, Рикардо Де лос Риос, Фред Джексон (капитан), Анисето Камачо, Хорхе Каннинг, Гильермо Коломбо, Карлос Линдеблад, Томас Льюис, Лоренцо Маццукко, Хуан Пена, Хулио Соуса, Карлос Уард, Анселмо Фаустино Фабре.

Примечания

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1901
1901 год в футболе
1900-е годы в Уругвае